Mend steht für:
 Mende-Schrift (ISO-15924-Code)

Mend ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Mend (1888–1942), deutscher Landwirt

Abkürzung